Teardrop oder Tear Drop (englisch für Träne) steht für:

 Teardrop-Anhänger, ein leichter tropfenförmiger Wohnwagen
 Teardrop-Attacke, ein Angriff auf einen Computer, der eine bestimmte Eigenschaft des OSI-Modells ausnutzt
 Teardrop-Tattoo, siehe Tränentattoo
 Tear Drop, eine Wurftechnik beim Basketball, siehe Wurftechnik (Basketball)
 Tear Drop Memorial oder To the Struggle Against World Terrorism, eine Gedenk-Skulptur in Bayonne, Vereinigte Staaten
Geographie:
 Teardrop Lake, ein See in der Region Southland, Neuseeland
 Teardrop Pond, Schmelzwassersee im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Musik
 Magic Slim & The Teardrops, US-amerikanische Band
 Teardrop (Band), britisches Electronica-Duo
 The Teardrops (Band), britische Post-Punk-Band
 The Teardrops (Girlgroup), US-amerikanische Girlgroup
 Teardrops (Album), Musikalbum von Tom Dice aus dem Jahr 2010
 Teardrops (George-Harrison-Lied), eine Single von George Harrison aus dem Jahr 1981
 Teardrops (Womack-&-Womack-Lied), eine Single von Womack & Womack aus dem Jahr 1988
 Teardrop (Massive-Attack-Lied), eine Single von Massive Attack aus dem Jahr 1998
 Teardrops (The-411-Lied), eine Single von The 411 aus dem Jahr 2005
 Teardrops (Elena-Paparizou-Lied), eine Single von Elena Paparizou aus dem Jahr 2006